Еркебулан Муратович Тунгышбаев (; ) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Ордабасы».

Карьера 
Воспитанник клуба «Ордабасы», свою профессиональную карьеру Еркебулан начинал в дубле ФК «Ордабасы» в 2012 году. 2013 год провел в аренде в ФК «Кыран». С 2014 года является игроком первой команды ФК «Ордабасы». В 2015 году стал одним из основных игроков клуба, к тому же дебютировал в турнире Лиги Европы.

Достижения

Клубные 
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2017
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2019

Личные 
 «Открытие года»: КПЛ-2014
 Лучший молодой игрок КПЛ-2016

Примечания

Ссылки 
 
 Еркебулан Тунгышбаев в телепроекте «Наш Футбол»

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»